La saison 2021-2022 du Racing Club de Lens, club de  football professionnel français, est la  saison du club au sein de la , première division française. C'est la deuxième année en  depuis 2020. Lors de la saison précédente (2020/2021), le club termine à la septième place.

L'actionnaire Joseph Oughourlian de la société Solférino est propriétaire du club depuis 2016. L'équipe est entraînée par Franck Haise, en poste depuis février 2020. Après une première saison en Ligue 1 réussie, ce dernier renouvelle son contrat.

Comme la saison précédente, le Racing termine à la septième place, à quatre points de la qualification européenne, malgré une progression de cinq points.

Avant saison 
Pour sa préparation, du fait des contraintes sanitaires, le Racing fait le choix d'affronter des adversaires proches géographiquement et que les matchs se jouent dans la région : à Billy-Montigny face au Standard de Liège et l'Union Saint-Gilloise à huis clos, des doubles confrontations de 60 minutes face au Havre AC et au Stade de Reims devant un public limité. Ils finissent leur préparation à domicile en recevant l'Udinese, ancien club de Seko Fofana.

Effectif professionnel actuel 
Le tableau suivant dresse la liste des joueurs faisant partie de l'effectif lensois pour la saison 2021-2022.

Note : Les numéros 12 et 17 ont été retirés par le club. En effet, le 12 représente le public lensois et le 17 le numéro que portait Marc-Vivien Foé, mort subitement le .

Tableau des transferts

Matchs amicaux

Championnat de Ligue 1

Matchs aller

Journée 1 à 5 

Les cinq premiers matchs de l'équipe du Racing Club de Lens lors de cette saison Championnat de France de football 2021-2022 se soldent par une série d'invincibilité de deux victoires et trois matchs nuls pour un total de 10 buts marqués pour 7 buts encaissés. L'équipe a aussi pris un total de 9 points pour ces matchs et se place à la  place de Ligue 1.

Journée 6 à 10 

Les matchs  6 à 10 de l'équipe du Racing Club de Lens lors de cette saison Championnat de France de football 2021-2022 se soldent par trois victoires et deux défaites mettant fin à une série six matchs d'invincibilité cette saison pour un total de 6 buts marqués pour 4 buts encaissés. L'équipe a aussi pris un total de 9 points pour ces matchs et se place à la  place de Ligue 1.

Journée 11 à 15 

Les cinq matchs suivants de l'équipe du Racing Club de Lens lors de cette saison Championnat de France de football 2021-2022 se soldent par deux victoires, un match nul et deux défaites pour un total de 11 buts marqués pour 9 buts encaissés. L'équipe a aussi pris un total de 7 points pour ces matchs et se place à la  place de Ligue 1.

Journée 16 à 19 

Les matchs 16 à 19 de l'équipe du Racing Club de Lens lors de cette saison Championnat de France de football 2021-2022 se soldent par deux matchs nuls et deux défaites pour un total de 6 buts marqués pour 8 buts encaissés. L'équipe a aussi pris un total de 2 points pour ces matchs et se place à la  place de Ligue 1.

Mi-saison 
À la mi-saison, le Racing club de Lens est classé  avec 27 points. Le champion d'automne étant le Paris Saint-Germain avec 46 points.La saison précédente à la même période, le Racing Club de Lens était classé  avec 30 points. Le club avait donc 3 points de plus et était mieux classé de deux places.

Matchs retour

Journée 20 à 24 

Les cinq matchs suivants de l'équipe du Racing Club de Lens lors de cette saison Championnat de France de football 2021-2022 se soldent par trois victoires et deux défaites pour un total de 6 buts marqués pour 8 buts encaissés. L'équipe a aussi pris un total de 9 points pour ces matchs et se place à la  place de Ligue 1.

Journée 25 à 29 

Les matchs 25 à 29 de l'équipe du Racing Club de Lens lors de cette saison Championnat de France de football 2021-2022 se soldent par deux victoires, deux matchs nuls et une défaite pour un total de 6 buts marqués pour 4 buts encaissés. L'équipe a aussi pris un total de 8 points pour ces matchs et se place à la  place de Ligue 1.

Journée 30 à 34 

Les cinq matchs suivants de l'équipe du Racing Club de Lens lors de cette saison Championnat de France de football 2021-2022 se soldent par trois victoires, un match nul et une défaite pour un total de 8 buts marqués pour 3 buts encaissés. L'équipe a aussi pris un total de 10 points pour ces matchs et se place à la  place de Ligue 1.

Journée 35 à 38 

Les matchs 35 à 38 de l'équipe du Racing Club de Lens lors de cette saison Championnat de France de football 2021-2022 se soldent par deux victoires et deux matchs nuls pour un total de 9 buts marqués pour 6 buts encaissés. L'équipe a aussi pris un total de 8 points pour ces matchs et se place à la  place de Ligue 1.

Bilan de la saison 
À la fin de la saison, le Racing club de Lens est classé  avec 62 points. Le champion étant le Paris Saint-Germain avec 86 points.La saison précédente, le Racing Club de Lens était également classé  mais avec 57 points. Le club avait donc 5 points de moins mais était classé à la même position.Le club échoue de nouveau à une place qualificative pour une coupe européenne, cette fois-ci de deux places.

Évolution au classement

Classement général final

Coupe de France

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 

RC Lens
2021-2022
RC Lens